

Persone 
Abbie Shadbolt – giocatore di rugby neozelandese dei primi del '900
Blunden Shadbolt (1879-1949) – architetto britannico 
Caitlyn Shadbolt (1996) – cantautrice australiana
Cecil Shadbolt (1859-1892) – fotografo britannico, figlio di George
Doris Shadbolt (1918-2003) – scrittrice canadese
Ernest Shadbolt (1851-1936) – ingegnere britannico
George Shadbolt (1817-1901) – scrittore, fotografo e botanico britannico, padre di Cecil
Jack Shadbolt (1909-1998) – pittore canadese
Joe Shadbolt (1874-1967) – calciatore britannico
John Shadbolt – politico canadese
Ken Shadbolt (1921-2012) – giocatore di football australiano
Kylie Shadbolt (1972) – ginnasta australiana
Loomis Shadbolt (1883-1963) – politico statunitense
Maurice Shadbolt (1932-2004) – scrittore e autore teatrale neozelandese
Nigel Shadbolt (1956) – scienziato britannico
René Shadbolt (1903-1977) – militare neozelandese
Tim Shadbolt (1947) – politico neozelandese

Televisione 
Shadbolt – episodio della seconda stagione della serie Gli invincibili (The Protectors) del 1973
Norman Shadbolt – personaggio della soap opera australiana Home and Away (2003-2004)

Pagine correlate
Mount Shadbolt – vetta più alta dell'Antartide (2.270 metri)

en:Shadbolt